Gaétan Rochette (né le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|rowspan="2"|1975-1976 || Dynamos de Shawinigan || LHJMQ ||33 ||8 ||17 ||25 ||104 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|National de Laval || LHJMQ ||40 ||1 ||14 ||15 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1976-1977 || Dynamos de Shawinigan || LHJMQ ||70 ||16 ||23 ||39 ||322 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1977-1978 || Voyageurs de la Nouvelle-Écosse || LAH ||38 ||2 ||1 ||3 ||120 ||2 ||0 ||0 ||0 ||12
|- 
|1978-1979 || Voyageurs de la Nouvelle-Écosse || LAH ||60 ||4 ||2 ||6 ||172 ||9 ||1 ||0 ||1 ||22
|-
|1979-1980 || Voyageurs de la Nouvelle-Écosse || LAH ||60 ||3 ||9 ||12 ||198 ||3 ||0 ||0 ||0 ||26

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en mai 1957
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Voyageurs de la Nouvelle-Écosse
Joueur des Dynamos de Shawinigan
Joueur du National de Laval